HMS Juno (1757) — 32-пушечный фрегат 5 ранга Королевского флота. Первый корабль Его величества, названный в честь Юноны.

Постройка 
Согласно практике Военно-морского комитета создавать конкурирующие проекты от двух сюрвейеров, тип Richmond (одобрен 12 марта 1756) строился по чертежам Уильяма Бейтли параллельно типу Southampton, у частных подрядчиков. Корабли получились быстрее своих конкурентов и гораздо острее на курсе, а верхнюю палубу не заливало даже при высокой волне.

Juno был среди первых трех. Заказан 1 июня 1756 года. Контракт на постройку был выдан верфи 15 июня 1756 года, со сроком спуска 16 июля 1757 года (13 месяцев). Заложен в том же июне, на частной верфи William Alexander в Ротерхайт. Название присвоено 3 августа 1756 года. Спущен на воду в 29 сентября 1757 года. Достроен на королевской верфи в Дептфорде 11 ноября 1757 года.

Служба 
Вступил в строй в сентябре 1757 года, капитан Джон Воган (). Участвовал в Семилетней войне.

1758 — 29 января ушел в Северную Америку; был при Луисбурге; 29 мая взял 26-пушечный французский L'Écho.

1759 — капитан Генри Филлипс (); вошел в эскадру Родни в Канале; 25 января у Гранвилля взял 24-пушечный корсар Machault; 20 июля присоединился к флоту Хока; 15 ноября в составе эскадры Рейнольдса обнаружил французов; 14 декабря взял корсар L'Heureux; направлен на усиление Гири.

1760 — 20 марта взял La Paix Couronnée; 15 мая совместно с HMS Coventry взял 24-пушечный Samson; присоединился к флоту Боскавена; июль, временный капитан Томас Бальи (), позже снова капитан Филлипс (который к тому времени взял имя Генри Тоури, ), с флотом Хока.

1761 — 10 января у островов Силли совместно с HMS Venus взял 36-пушечный Brune; 15 января у Сен-Мало взял 12-пушечный Duchesse de Gramont; у Сан-Себастьяна взял 6-пушечный Gala.

Использовался в крейсерской роли; 4 февраля 1761 года взял Duchesse de Gramont (12), исходно британский шлюп HMS Hawk, захваченный французами в ноябре 1759 года, купленный торговцами Сен-Мало и превращенный ими в корсар. Несколькими днями позже Juno и Venus встретили французский фрегат Brune (32), Venus, будучи лучшим ходоком, вступил в бой первым, и Brune сдался как раз когда Juno пришел на дистанцию пушечного выстрела. На Juno 2 человека были ранены.

1762 — апрель(?) капитан Джордж Фальконер (); 14 сентября взял приватир Galgo.

1764 — капитан Люциус О'Брайен ().

1765 — июнь(?), капитан Уильям Аллен ().

1766 — март-апрель(?), выведен в резерв и рассчитан; май-декабрь, малый ремонт в Портсмуте.

1770 — октябрь, из-за Фолклендского кризиса введен в строй, капитан Джон Скотт (); октябрь-декабрь, оснащение в Портсмуте.

В апреле Juno, вместе со шлюпом HMS Hound и транспортом Florida, был направлен на Фолклендские острова, формально принять их у Испании.

1772 — январь, малый ремонт в Портсмуте, февраль(?), выведен в резерв и рассчитан.

Участвовал в Американской революционной войне.

1775 — октябрь-декабрь, оснащение в Портсмуте по март 1776 года; возвращен в строй в октябре, капитан Хью Далримпл (); 7 апреля ушел в Северную Америку.

1778 — был при Ньюпорте; 5 августа в заливе Наррагансет вместе с ещё 3 фрегатами сожжен командой во избежание французского плена.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература  
 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Juno (1757)
Суда по алфавиту